Paweł Tarnowski (zm. 1640) – łowczy łęczycki w latach 1622-1640.
 Paweł Tarnowski (ur. 1990) – polski piłkarz
 Paweł Tarnowski (ur. 1994) – polski żeglarz

Zobacz też